«Бы́вшие» — российский драматический телесериал видеосервиса «START».

Премьерный показ первого сезона состоялся на видеосервисе «START» в 2018 году. В июне 2018 года сериал был показан по Первому каналу. Второй сезон вышел на видеосервисе «START» 31 октября 2019 года.

Телевизионная премьера второго сезона состоялась на ТНТ в апреле 2020 года.

Съёмки третьего сезона стартовали 8 сентября в Москве. Премьера третьего сезона состоялась на видеосервисе «START» 21 января 2021 года.

Заключительная серия вышла на видеосервисе «START» 11 марта 2021 года.

В августе 2022 года объявлено о съёмках полнометражного продолжения сериала под названием «Бывшие. Happy End».

В декабре 2022 года онлайн-сервис Start официально анонсировали спин-офф сериала с Полиной Гагариной в главной роли. Премьера ожидается в сезоне 2023/2024 на онлайн-сервисе START.

Сюжет 
Яна и Илья встречаются в реабилитационной клинике. Она — дочь влиятельного отца и погрязла в собственных пороках. Роскошная жизнь заканчивается, когда родители узнают, что Яна пристрастилась к наркотикам, и отправляют её на лечение. Он — психолог-консультант, бывший алкоголик, который помогает другим избавиться от зависимости. Она живёт одним днем. Он планирует свадьбу и долгую жизнь. Она привыкла к тому, что её считают избалованной девочкой, выбрасывающей папины деньги на ветер. И только он искренне понимает и жалеет своего нового пациента.

Актёры и персонажи

В главных ролях 
 Яна — Любовь Аксёнова
 Илья — Денис Шведов
 Александр Борисович Миронов, отец Яны, глава «Росмеда» — Виталий Хаев
 Ирина, мама Яны — Наталья Рогожкина
 Рита, подруга Яны и любовница Александра Борисовича — Софья Лебедева
 Оля, жена Ильи — Татьяна Волкова
 Андрей, брат Ильи — Григорий Чабан
 Елена Бёрн (Тётя Лена), писательница — Полина Гагарина

В ролях 
 Дима Котов, бывший муж Ольги — Владимир Жеребцов
 Виктор, реставратор, любовник мамы Яны — Сергей Ланбамин
 Григорович, директор клиники — Леонид Громов
 Егор, пациент клиники — Даниил Вахрушев
 Константин Решетников, теннисист, пациент клиники — Павел Ворожцов
 Тома, подруга Ильи — Софья Урицкая
 Настя, подруга Оли и психолог в клинике — Марина Орел
 Галина, пациентка клиники — Ольга Лапшина
 Алёна, актриса, пациентка клиники — Любовь Германова
 Начальник Александра Борисовича — Владимир Стеклов
 Николай, пациент клиники — Владимир Кортуков
 Кирилл, поклонник/муж Яны — Анатолий Журавлёв
 Мать Оли — Дарья Белоусова
 Частный детектив — Александр Соколовский
 Сотрудник ФСБ, пациент клиники — Дмитрий Куличков

Список сезонов

Сезон 1

Сезон 2

Сезон 3

Примечания 

Телесериалы России 2010-х годов
Телесериалы России 2020-х годов
Телесериалы России, запущенные в 2018 году
Телесериалы России, завершённые в 2021 году
Телесериалы России
Драматические телесериалы России
Телесериалы на русском языке
Телесериалы Первого канала
Телесериалы телеканала ТНТ
Сериалы видеосервиса START